Trifluoridi su jedinjenja koja sadrže tri atoma fluora po formulskoj jedinici. Mnogi metali formiraju trifluoride, kao što su gvožđe, retki zemni elementi, i metali u aluminijumskim i skandijumskim kolonama periodnog sistema. Trifluoridi nisu rastvorni u vodi, ali je nekoliko njih rastvorno u drugim rastvaračima.

Spisak trifluorida 

 Aluminijum fluorid
 Antimon trifluorid, -{SbF3}-
 Arsenik trifluorid, -{AsF3}-
 Bizmut trifluorid, -{BiF3}-
 Bor trifluorid, -{BF3}-, opor bezbojni toksični gas
 Bromotrifluorometan, (ugljenik monobromid trifluorid)
 Brom trifluorid, -{BrF3}-
 Hlor trifluorid, -{ClF3}-
 Hrom trifluorid
 Kobalt trifluorid
 Dietilaminosumpur trifluorid (DAST) je organosumporno jedinjenje sa formulom -{Et2NSF3}-
 Fluoroform, (trifluorometan)
 Galijum trifluorid
 Zlato trifluorid
 Indijum trifluorid
 Jod trifluorid, IF3, žuti čvrsti materijal koji se razlaže iznad −28°C
 Gvožđe trifluorid
 Lantan trifluorid
 Mangan trifluorid
 Azot trifluorid, NF3, bezbojni, toksični, bezmirisni, nezapaljivi gas
 Paladijum(II,IV) fluorid
 Fosfor trifluorid, PF3, bezbojni i bezmirisni gas
 Plutonijum trifluorid
 Rodijum trifluorid
 Samarijum trifluorid
 Skandijum trifluorid
 Tiazil trifluorid, NSF3, stabilan, bezbojan gas, i važan prekurzor drugih sumpor-azot-fluornih jedinjenja
 Tiofosforil trifluorid PSF3 bezbojni gas koji spontano sagoreva sa veoma hladnim plamenom
 Titanijum trifluorid
 Uranijum trifluorid
 Vanadijum trifluorid
 Vanadijum(V) oksitrifluorid
 Iterbijum trifluorid
 Itrijum trifluorid

Reference 

Флуориди